Колунг () — община в уезде Батхыок, провинция Тханьхоа, Вьетнам.

Границы 
Община Колунг расположена на северо-западе уезда Батыок, на левом берегу реки Ма .

Граничит:

 На востоке — с общиной Нголуонг уезда Танлак, общиной Тыдо уезда Лакшон, провинция Хоабинь, и общиной Хачунг уезда Батхыок, провинция Тханьхоа.
 На юге — с общинами Хачунг и Банконг уезда Батхыок, провинция Тханьхоа.
 На западе — с общиной Лунгньем уезда Батхыок, провинция Тханьхоа.
 На севере — с общиной Лунгкао уезда Батхыок, провинция Тханьхоа, и общиной Нголуонг уезда Танлак, провинция Хоабинь.

История 
Община Колунг в прошлом также была известна как Мыонгкхоонг, столица чёрных таев.

В марте 1948 года община Колунг вошла в  общину Куоктхань уезда Батхыок. В 1964 году община Куоктхань была разделена на 5 общин: Лунгкао, Тханьшон, Тханьлам, Лунгньем и Колунг.

В настоящее время община Колунг включает в себя деревни: Фиа, Лака, Тенмой, Нанг, Накха, Док, Лак, Ам, Хьеу, Кхюин, Лонг, Эодьеу. Административный центр находится в поселке Накха.

В общине есть начальная школа, неполная средняя школа и гимназия.

Община Колунг удостоена звания Героя народных вооруженных сил за большой вклад в сопротивление французам во время Индокитайской войны.

Культура 
Колунг считается родиной легенды о Кхам Пань-Нанг Мыоне. Кроме того, он является центром традиционной культуры народа тай.

В Колунге находится храм Ко Лунг, сохранившийся со времён Индокитайской войны. Также на территории общины частично находится Фо Доан - рынок жителей горных районов, история которого восходит к французскому колониальному периоду.

Примечание 

Общины Вьетнама